Daniel Pineda ist der Name folgender Personen:

* Daniel Pineda (Leichtathlet) (* 1985), chilenischer Leichtathlet
 Daniel Pineda (Bogenschütze) (* 1993), kolumbianischer Bogenschütze